Lennart Petrell (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HIFK, il commence sa carrière en senior dans la SM-liiga en 2004. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2004 dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en sixième ronde en cent-quatre-vingt-dixième position. Il remporte le Kanada-malja 2011 avec le HIFK.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec l'équipe des Oilers d'Edmonton. Le , il débute dans la Ligue nationale de hockey face au Wild du Minnesota et inscrit son premier but le  face à Jonathan Quick des Kings de Los Angeles.

En été 2013, il signe un contrat d'une année avec le Genève-Servette Hockey Club en LNA.

Après une saison en Suisse, il signe un contrat de deux ans avec Luleå HF, club suédois de SHL.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| rowspan=2|2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Suomi U20 || Mestis|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 35|| 3|| 2|| 5|| 35|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| HIFK|| SM-liiga|| 51|| 12|| 8|| 20|| 88|| 12|| 1|| 2|| 3|| 20
|-
| 2006-2007|| HIFK|| SM-liiga|| 53|| 19|| 11|| 30|| 74|| 5|| 0|| 0|| 0|| 5
|-
| 2007-2008|| HIFK|| SM-liiga|| 48|| 10|| 17|| 27|| 34|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2008-2009|| HIFK|| SM-liiga|| 43|| 7|| 13|| 20|| 85|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 12|| 12|| 24|| 61|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 13|| 22|| 35|| 34|| 13|| 7|| 5|| 12|| 8
|-
| 2011-2012|| Barons d'Oklahoma City || LAH|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 60|| 4|| 5|| 9|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HIFK|| SM-liiga || 26||11 ||0 ||11 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Oilers d'Edmonton || LNH || 35 || 3 || 6 || 9 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014|| Genève-Servette|| LNA || 50|| 5|| 16|| 21|| 24|| 12|| 1|| 2|| 3|| 0 
|-
| 2014-2015|| Luleå HF|| SHL ||50||5||5||10||16||9||0||2||2||2
|-
| 2015-2016||Luleå HF||SHL|| 32|| 3|| 4|| 7|| 8|| 11|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2016-2017|| HIFK|| Liiga || 57|| 9|| 6|| 15|| 16|| 14|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2017-2018|| HIFK|| Liiga || 57|| 12|| 12|| 24|| 37|| 14|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2018-2019|| HIFK|| Liiga || 48|| 7|| 5|| 12|| 40|| 10|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2019-2020|| HIFK|| Liiga ||34 || 2 || 1 || 3 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021|| HIFK|| Liiga || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 

| 95 || 7 || 11 || 18 || 49 || - || - || - || - || -

Au niveau international

Références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur du HIFK
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF